Goudstikker ist der Familienname folgender Personen: 

 Jacques Goudstikker (1897–1940), niederländischer Kunsthändler
 Mathilde Nora Goudstikker (1874–1934), deutsche Fotografin und Unternehmerin niederländischer Herkunft
 Sophia Goudstikker (1865–1924), deutsche Fotografin, Unternehmerin und Frauenrechtlerin niederländischer Herkunft 

Siehe auch:
 Goldstücker